Die US Men’s Clay Court Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. April 2012 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Casablanca der Grand Prix Hassan II gespielt, welcher genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Im Einzel trat Ryan Sweeting zur Titelverteidigung an, er schied jedoch im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale siegte Juan Mónaco in drei Sätzen über John Isner. Dies war sein erster Triumph in Houston, der zweite ATP-Titel im Jahr 2012 und der insgesamt fünfte in seiner Karriere. Isner hingegen verlor nach Indian Wells zum zweiten Mal im Jahr 2012 in einem ATP-Finale.

Die Vorjahressieger im Doppel, Bob und Mike Bryan, nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Die diesjährige Doppelkonkurrenz entschieden James Blake und Sam Querrey für sich, im Finale besiegten sie Treat Conrad Huey und Dominic Inglot. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel, Blake konnte schon 2004 mit einem anderen Partner in Houston gewinnen. Insgesamt war es für Blake der sechste ATP-Doppeltitel seiner Karriere, für Querrey der vierte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Houston